«Follow You» () ― песня американской группы Imagine Dragons, выпущенная на лейблах Interscope Records и Kidinakorner 12 марта 2021 года в качестве одного из двойных синглов с их пятого студийного альбома Mercury ― Act 1.

История и релиз
В начале марта 2021 года группа начала публиковать в социальных сетях различные тизеры предстоящей песни, 8 марта она анонсировала все песни грядущего альбома. Дэн Рейнольдс написал песню во время расставания с супругой. О процессе написания он рассказал: «Я написал эту песню после того, как мы воссоединились. Я хотел, чтобы она олицетворяла собой настоящую любовь. Ту, которая не идеальна, но тем не менее длится вечно».

Трек-лист

Чарты

Сертификации

Примечания

Синглы 2021 года
Песни 2021 года
Песни Imagine Dragons
Синглы Interscope Records
Песни, написанные Джоэлем Литтлом